est un groupe pop britannique, mené par Steve Marriott et Ronnie Lane :
 ,  de ce groupe
 ,  de ce groupe.
  est un film britannique de Gillies MacKinnon sorti en 1996.

Artiste de RCA Victor